В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1958 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

ФРГ

Северная Ирландия

Чехословакия

Аргентина

Группа 2

Франция

Югославия

Парагвай

Шотландия

Группа 3

Швеция

Уэльс

Венгрия

Мексика

Группа 4

Бразилия

СССР

Англия

Австрия

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1958
1958